Апиций ()

 Апиций — нарицательное имя для чревоугодника, гурмана или прожоры. В Древнем Риме были три знаменитости с таким именем:
 
 Марк Габий Апиций (I в. до н. э. — I в.) — ему приписывается поваренная книга.
 Апиций (II век) )
 «Апиций» (IV—V века) — латинская поваренная книга в 10 частях «De arte coquinaria seu de obsoniis et condimentis»; издания — Листер (Лондон, 1705), Алмеловен (Амстердам, 1709), Бернгольд (Ансбах, 1800) и Шух (Гейдельберг, 1867).